El término montículo puede hacer referencia a:

 Montículo, como la pequeña colina, natural o artificial, que normalmente se encuentra aislada.
 Montículo, (heap en inglés) es una estructura de datos del tipo árbol con información perteneciente a un conjunto ordenado. Y dentro de este a términos más concretos:
 Montículo de Fibonacci;
 Montículo binario;
 Montículo suave.
 También se utiliza como montículo de hierba para indicar uno de los sitios involucrados en asesinato de Kennedy.
 El Montículo, parque mirador en el barrio de Sopocachi en la ciudad de La Paz, Bolivia.

Enlaces externos